Хартулари (от византийского придворного чина хартуларий) — дворянский род.

Род византийского происхождения. Первые представители его в России появились во второй половине XVIII в. Записаны по Таврической, Херсонской и С.-Петербургской губ. во 2-й и 3-й ч. родословной книги.
 Дмитрий Фёдорович Хартулари (1833 — ?) — расколовед.
 Константин Фёдорович Хартулари (1841—1908) — адвокат и писатель, брат предыдущего.
 Владимир Дмитриевич Хартулари (1877—?) — подполковник Генерального штаба. Начальник Деникинской контрразведки.
 Виктор Константинович Хартулари (1837—1916) — генерал-майор:
 Виктор Викторович Хартулари (1865—1928) — генерал-майор.
 Константин Викторович Хартулари (1864—?) — полковник РИА, генерал-майор ВСЮР.
 Михаил Викторович Хартулари (1867—1916) — генерал-майор.
 Фёдор Викторович Хартулари (1868—1916) — генерал-майор.

Потомком рода по материнской линии является Нонна Гришаева.

Описание герба 
Щит разделён на две неравные части. В правой большей золотой части изображён сановник византийского двора хартуларий в своем одеянии, держащий в правой руке полуразвёрнутую серебряную хартию с червлёной печатью. В левой, меньшей чёрной части прилегающая к линии пересечения половина серебряного орла с червлёными языком и когтями.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: фигура золотого льва, обращённого вправо, с рыбьим хвостом, держащего в правой лапе серебряный с золотой рукоятью меч. Намёт: чёрный с золотом. Девиз: «ПРАВОМ И ПРАВДОЮ» золотыми буквами на чёрной ленте.

Примечания

Литература 
 
 Герб Хартулари внесен в Часть 18 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 143

Дворянские роды России греческого происхождения
Дворянские роды, на гербах которых изображены люди
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы